Tolbaños puede referirse a:

 Tolbaños: Localidad y municipio de Ávila.
 Tolbaños de Abajo: Localidad y municipio de Burgos.
 Tolbaños de Arriba: Localidad y municipio de Burgos.